Нике́з Огюсте́н Дево́ (, 28 августа 1784, Пуатье — 12 июля 1856, Анже) — французский ботаник, профессор ботаники.

С 1817 по 1838 год занимал должность директора ботанический сад в Анже.

Он описал ботанические роды Neslia, Rostkovia и Didymoglossum.

Роберт Броун назвал его именем род Desvauxia (=Centrolepis).

Научные работы 
 Journal de Botanique, appliquée à l’Agriculture, à la Pharmacie, à la Médecine et aux Arts (1813—1815, 4 volumes).
 Observations sur les plantes des environs d’Angers (1818).
 Flore de l’Anjou ou exposition méthodique des plantes du département de Maine et Loire et de l’ancien Anjou, d’après l’ordre des familles naturelles, avec des observations botaniques et critiques (1827).
 ''Opuscules sur les sciences physiques et naturelles [microform]: avec figures

Источники 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Ботаники XIX века